Вади́м Ю́рьевич Карасёв (; ) — украинский политолог и политик, директор частного предприятия «Институт глобальных стратегий». Один из лидеров партии «Единый Центр».

Биография 
Окончил Харьковский государственный университет по специальности политическая экономия, а затем аспирантуру.

В 1986—1996 годах преподавал в университете политэкономию и политологию. Затем был первым заместителем директора Харьковского филиала Национального института стратегических исследований (1996—2002).

С 2003 года — директор Института глобальных стратегий.

С 1992 года занимается политическим консалтингом. В качестве политтехнолога участвовал в предвыборных кампаниях 1994—2010 годов. На президентских выборах 1999 года был руководителем идейно-аналитической группы избирательного штаба Леонида Кучмы. Кроме того, был советником вице-премьера (1999 и 2001—2002) и внештатным советником главы Секретариата президента (2006—2010).

На парламентских выборах 2006 года был кандидатом в народные депутаты: шёл под вторым номером избирательного списка партии Вече, однако партия не смогла преодолеть трёхпроцентный барьер. В июле 2010 года вступил в партию Единый центр, а в следующем месяце стал одним из её лидеров. На выборах 2012 года баллотировался в Верховный Совет по одномандатному округу № 217 в Киеве, но проиграл Александру Бригинцу.

С 2014 года регулярный участник телевизионных политических ток-шоу на украинских и российских федеральных телеканалах. В декабре 2019 года стал ведущим ток-шоу «Чёрный лебедь» на телеканале NewsOne.

Семья 
Женат; супруга — Наталия Ушакова, заведующая кафедрой экономической теории в одном из харьковских вузов. Детей нет. У жены есть дочь по имени Елена от первого брака..

Книги 
 Мысль со скоростью политики (2002)
 Мысль со скоростью революции (2005)
 Мысль со скоростью (2005)
 Свидетельства политолога (2006).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Института глобальных стратегий 

Члены партии «Единый центр»
Кандидаты наук Украины
Журналисты NewsOne